Tunézia közigazgatásilag 24 kormányzóságra (vilajet) tagolódik.

Történelem

Tunéziát 1881-ben szállta meg Franciaország, s önállóságát vesztve vált francia protektorátussá. Ekkor 38 kisebb közigazgatási adókörzetre osztották (franciául caïdats). Az ország 1956-ban nyerte el függetlenségét, s még ebben az évben, 1956. június 21.-én felosztották 14 kormányzóságra (vilajet). Ezt követően az 1980-as évekig több alkalommal átszervezték az egyes kormányzóságokat, így újabb közigazgatási egységek jöttek létre, melyek száma 2018-ra elérte a 24-et.

Tunézia kormányzóságai

Források

Közigazgatási listák